Коксала () — топоним а Казахстане:

 Коксала — река в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коксала — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.